Череваха — річка в Україні
 Череваха — село, Волинська область, Маневицький район